Vredestein (Driel), voormalig kasteel in het Nederlandse dorp Driel
Vredestein (Eck en Wiel), 19e eeuws herenhuis, rijksmonument
Vredestein (Ravenswaaij), voormalig kasteel in het Nederlandse dorp Ravenswaaij
Apollo Vredestein BV, Nederlandse bandenfabrikant
Locomotief-Vredestein, voormalige wielerploeg